Pansera steht für:

 Pansera (Nepal), Gemeinde im Distrikt Saptari, Provinz Madhesh, Nepal

Pansera ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Pansera (* 1979), italienischer Fußballspieler
 Anty Pansera (* 1948), italienische Kunsthistorikerin
 Celso Pansera (* 1963), brasilianischer Politiker
 Graciela Jorge Pansera (* 1945), uruguayische Schriftstellerin
 Maria Teresa Pansera (* 1946), italienische Philosophin
 Roberto Pansera (1932–2005), argentinischer Bandoneonist, Organist, Bandleader, Arrangeur und Komponist